— російська актриса.
 
 
 Власова Ганна Петрівна — завідувач кафедри приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
  — російська радянська балерина.
 Власова Євгенія Олександрівна (1978) — українська російськомовна співачка-виконавиця поп-музики.
  — російська балерина.
  — російська дзюдоїстка-паралімпієць.
 Власова Наталія Валеріївна (1978) — російськая співачка, акторка, музикант, композиторка, авторка та виконавиця власних пісень.
  — радянська актриса.
 
 Власова Олеся Юріївна ( 1974) — українська актриса театру і кіно.
 
 Власова Софія Володимирівна (1991) — українська спортсменка-ковзанярка з шорт-треку.
 Власова Тетяна Володимирівна (1915—2008) — радянський і російський фізико-географ, педагог.
  — російська спортсменка з лижного орієнтування.
 
  — російська спортсменка-ковзанярка зі шорт-треку.
  (літ. псевдонім: Юлія Вертела) — російська письменниця.

Власова — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Власова — присілок, Бердюзький район, Тюменська область

Див. також 
 Власов
 Рівняння Власова
 Армія Власова

Примітки